The Mountain Law – film del 1911 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Mountain Law – film del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company